Лорд-стюард () или Лорд главный стюард () — должность нескольких королевствах:

 Лорд стюард Шотландии — должность в Шотландском королевстве, давшая название королевской династии Стюартов. Позже эта должность объединилась с титулом «принц Шотландии» и вошла в состав титулатуры наследников Шотландского королевства, а с 1707 года титул «Принц и Великий стюард Шотландии» носят наследники британского престола.
 , Лорд стюард королевского двора или Лорд сенешаль — должность при английском королевском дворе.
  или Великий сенешаль Ирландии — наследственная должность в Великобритании, которую с XV века занимали графы Шрусбери, носившие в Ирландском королевстве титул графов Уотрефорд. Несмотря на то, что Ирландия в 1922 году стала независимым государством, а в составе Соединённого королевства осталась только Северная Ирландия, название должности осталось прежним.

См. также 
 Лорд-распорядитель